Алекса Пейич (; ) — сербский футболист, полузащитник клуба «Рапид». Выступал в национальной сборной Сербии.

Карьера

«Бродарац» 
Воспитанник сербского клуба «Бродарац». Вместе с командой 19 лет выиграл молодёжную лигу Сербии в сезоне 2016/17. Участвовал в Юношеской лиге УЕФА, где первый матч был против грузинского «Сабуртало». Дебютировал за основную команду в Лиге Белградской зоны в сезоне 2017/18. Также в следующем сезоне представлял команду в Сербской лиге Белграда.

«Пролетер» (Нови-Сад) 
Летом 2019 года перешёл в «Пролетер» из Суперлиги Сербии. Дебютировал за клуб 21 июля 2019 года против клуба «Раднички Ниш». Первый гол забил 17 августа 2019 года против клуба «Чукарички». Сразу стал игроком основного состава.

«Шахтёр» (Солигорск) 
23 июня 2021 года перешёл в солигорский «Шахтёр». Дебютировал за команду 15 августа 2021 года против «Сморгони», где игрок вышел в стартовом составе и отличился забитым голом. По итогу сезона стал победителем Высшей Лиги 2021 года. Сезон 2022 года футболист начал с поражения за Суперкубок Белоруссии против борисовского «БАТЭ». Первый матч в сезоне 2022 года Высшей Лиги сыграл против брестского «Динамо», где игрок вышел на замену на 64 минуте матча. В мае 2022 года покинул команду из-за финансовых разногласий с клубом.

«Рапид» 
В июне 2022 года перешёл на правах свободного агента в австрийский «Рапид». Дебютировал за клуб 21 июля 2022 гола в матче квалификации Лиги конференций УЕФА против гданьской «Лехии». Дебютный матч в Бундеслиге сыграл за клуб 24 июля 2022 года в матче против «Рида».

Международная карьера  
В январе 2021 года был вызван в национальную сборную Сербии для товарищеских матчей против Доминиканской Республики и Панамы.

Достижения 
 «Шахтёр» Солигорск
 Победитель Высшей Лиги: 2021

Примечания 

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу
Игроки ФК «Пролетер» Нови-Сад
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ФК «Рапид» Вена